Валентина Андреевна Апельганец (род. ) — советская и российская хоккеистка (хоккей на траве и индорхоккей), мастер спорта России.

Биография 
В. А. Апельганец — воспитанница горьковского хоккея на траве. Выступала в клубах «Связист» (Алма-Ата),
«Колос» (Борисполь), «Текстильщик» (Вязники).

В составе «Текстильщика» дважды выиграла Кубок России (1994, 1996).

Тренерская работа 
Jкончила Казахский институт физической культуры. С 1998 года на тренерской работе, когда она возглавила дзержинский «Корунд». В 1999 году клуб сменил название на
«Синтез». В августе 2003 года команда переехала в Нижний Новгород и сменила название на «Волга-Телеком». Под руководством Валентины Апельганец команда значительно повысила своё профессиональное мастерство и стала победителем престижных российских и международных турниров:

  Чемпион России (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
  Серебряный призёр чемпионата России (2010, 2011)
  Бронзовый призёр чемпионата России (2012)
  Победитель Кубка России (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012)
  Серебряный призёр Кубка обладателей кубков Европейских стран (2003)
  Победитель Трофея Европейских стран (2004, 2006)
 Топ-6 клубов Европы дивизиона А (2007, 2008, 2009, 2010)
  Чемпион России по индорхоккею (2003, 2005, 2011, 2012)
  Победитель Челленджа Кубка европейских чемпионов по индорхоккею (2012)

В 2003—2008 — главный тренер женской национальной сборной команды России по хоккею на траве. Позже перешла на работу в казанский клуб «Динамо-Гипронииавиапром». Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан.

Примечания

Ссылки 
 В. А. Апельганец  на сайте Волга-Телеком

Хоккеистки на траве СССР
Хоккеистки на траве России
Тренеры по хоккею на траве России
Игроки КХТ «Связист» Алма-Ата
Игроки КХТ «Колос»
Игроки КХТ «Текстильщик»
Заслуженные работники физической культуры Республики Татарстан
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎